Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Саня Мірза і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши Лян Чень і Ян Чжаосюань з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2016